Shadow of a doubt in lingua inglese significa "ombra di un dubbio".

 L'ombra del dubbio – film del 1935 diretto da George B. Seitz
 L'ombra del dubbio – film del 1943 diretto da Alfred Hitchcock
 L'ombra del dubbio – film del 1998 diretto da Randal Kleiser
 Shadow of a Doubt –  album del rapper statunitense Freddie Gibbs, pubblicato nel 2015